Hengstforde steht für:

Geografie:
 Hengstforde, Ortsteil der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Hengstforde, Ortsteil von Middels in der Stadt Aurich, Landkreis Aurich, Niedersachsen